2 miejscowości w Polsce: 
 Mnichowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Reszel 
 Mnichowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno

Linki zewnętrzne 
 
 

Zobacz też: Mnichów